Dennitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Денница) :
Dennitsa, village bulgare de l'obchtina de Venets, situé dans l'oblast de Choumen ;
Dennitsa, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol.